Туношенский ― фамилия:
 Туношенский, Владимир Владимирович (1863—1910) — драматург.
 Туношенский, Иван Николаевич (1887—1976) — русский офицер, военный лётчик. Герой Первой мировой войны.

Прочее 
 Туношенский — остров в Ярославской области